Брудно:
  — деревня и гмина Варшавского уезда и губернии России, составлявшая отчасти предместье Варшавы, сейчас название жилого комплекса в варшавском районе Таргувек.
 Брудно, Александр Львович (1918—2009) — советский математик, также известный работами в области искусственного интеллекта и программирования.